25 km (oblast Orenboerg), een rurale nederzetting in oblast Orenboerg, Rusland
 25 km Zjeleznoj Dorogi Montsjegorsk–Olenja, een rurale nederzetting in oblast Moermansk, Rusland
 25-y km, een rurale nederzetting met militaire barrakken in de kraj Primorje, Rusland
 Boedka zjeleznoj dorogi 25 km, een dorp in oblast Smolensk